Montezuma je ime mitološkega božanstva, kot tudi dveh azteških vladarjev. Zanju se pogosto uporablja tudi ime Moctezuma. Obstaja tudi število krajevnih in drugih poimenovanj z besedama Montezuma and Moctezuma:

Azteška vladarja 
 Montezuma I – Motecuhzoma Ilhuicamina, Azteki
 Montezuma II – Motecuhzoma Xocoyotzin, bolj znani naslednik Montezume I

Mitologija 
 Montezuma je bil bog v mitologijah nekaterih indijanskih plemen v današnjega juhovzhoda ZDA in ni povezan z Azteki.

Kraji 
 Moctezuma, provinca Buenos Airesa, Argentina
 Montezuma, provinca Puntarenas, Costa Rica
 Moctezuma, Chihuahua, Mehika
 Moctezuma, Puebla, Mehika
 Moctezuma, Sonora, Mehika
 Moctezuma, Yucatán, Mehika
 Montezuma, Kolorado, ZDA
 Montezuma, Georgia, ZDA
 Montezuma, Indiana, ZDA
 Montezuma, Iowa, ZDA
 Montezuma, Kansas, ZDA
 Montezuma, New York, ZDA
 Montezuma, Ohio, ZDA

Ostalo 
 Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma – mehiška pivovarna
 Metro Moctezuma – postaja podzemeljske želenice v Mexico Cityju
 Montezuma Castle National Monument – Arizona, ZDA
 Montezuma National Wildlife Refuge – in New York, USA
 USS Montezuma (1798) – ameriška bojna ladja
 Montezuma koktajl – tekila, madeira in jajce
 Motezuma – opera Antonia Vivaldija